dawne gminy:
 gmina Zielona – dawna gmina wiejska (do 1950), powiat lubliniecki, woj. katowickie, z siedzibą w Zielonej 
 gmina Zielona – dawna gmina wiejska (do 1954), powiat mławski, woj. warszawskie, z siedzibą w Zielonej 
 gmina Zielona – gmina wiejska, powiat nadwórniański, woj. stanisławowskie, z siedzibą w Zielonej
 gmina Zielona Góra – gmina wiejska, powiat zielonogórski, woj. lubuskie

współczesne gminy o podobnej nazwie:
 gmina Dąbrowa Zielona – gmina wiejska, powiat częstochowski, woj. śląskie
 gmina Zielona Góra – gmina miejska, miasto na prawach powiatu, woj. lubuskie

Zobacz też 
 gmina Zielonka
 Zielonka